Henri de Keyser – nome francesizzato di Hendrick de Keyser il Vecchio, architetto e scultore olandese (1565-1621)
 Henri De Keyser – ciclista belga (1891-1939)